François de France (1466),  de Louis XI
 François de France (1472–1473), duc de Berry,  de Louis XI
François  (roi de France) (1494–1547)
 François de France (1497), dauphin de France,  de Charles VIII
 François de France (1518-1536), dauphin de France et duc de Bretagne, fils aîné de François I
François II (roi de France) (1544–1560)
 François de France (1555-1584), duc d'Alençon et d'Anjou

Homonymie capétienne